Johann Baptist Bommer (1705–1778), Duits schilder
 Elisa Caroline Bommer-Destrée (1832–1910), Belgische botanica
 Jean Edouard Bommer (1829-1895), directeur Plantentuin Meise en echtgenoot van Elisa Caroline
 Sigwald Bommer (1893–1963), Duits dermatoloog
 Jan Bommer (1901-1969), Nederlands politicus
 Josef Bommer (1923), Zwitsers katholiek theoloog
 Maria Bommer (1942), Oostenrijks politica
 Rudi Bommer (1957), Duits voetballer en voetbaltrainer